Сент-Женев'є́в () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на північний схід від Парижа, 130 км на схід від Ам'єна, 37 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Женев'єв на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Женев'єв на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Женев'єв на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Женев'єв на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Женев'єв на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена